Papa-mosca pode referir-se a:
 
Aranhas papa-moscas, da família Salticidae
Diversas espécies de aves passeriformes
Papa-moscas-preto (Ficedula hypoleuca)
Planta carnívora do género Dionaea

Desambiguação